Giovanni Domenico Barbieri (1704–1764),  costruttore e architetto svizzero
 Giovanni Francesco Barbieri (1591–1666), pittore detto Il Guercino
 Giovanni Maria Barbieri (1519–1574), filologo
 Giovanni Barbieri (1780-1864), pittore bolognese